Непал на летних Олимпийских играх 2016 года был представлен четырьмя спортсменами в четырёх видах спорта.

Состав сборной 

  Дзюдо
 Пхупу Кхатри

  Лёгкая атлетика
 Хари Рималь
 Сарасвати Бхаттарай

  Плавание

 Сириш Гурунг
 Гаурика Сингх

  Стрельба из лука

 Джитахавур Муктан

  Тхэквондо

 Ниша Равал

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

 Мужчины
В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.

 Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Женщины

Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 ' Беговые дисциплины

  Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

Единственную олимпийскую лицензию в тхэквондо стране принесла Ниша Равал, получившая wild card на участие в Играх в Рио-де-Жанейро.

 Женщины

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Непала  на сайте Sports-reference.com''
 Национальный олимпийский комитет Непала  
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года